G06 steht für:
 BMW G06, deutsches Automobil
 HMS Pakenham (G06), britischer Zerstörer
 G06, ICD10-Code für „Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome“

Siehe auch:
 G6
 Maybach GO 6

Abkürzung